Dwang steht für
 ein Volk in Ghana, siehe Dwang (Volk)
 eine Sprache in Ghana, siehe Dwang (Sprache)